Altmark – regione della Germania
Altmark (nave) – petroliera
Incidente dell'Altmark – episodio della Seconda Guerra Mondiale
Circondario di Altmark Salzwedel –  circondario della Germania